Miejscowości:
 Motykały Wielkie – wieś na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim, siedziba sielsowietu motykalskiego
 Motykały Małe – wieś na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim, w sielsowiecie motykalskim
 Motykały – kolonia (chutor) na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim, w sielsowiecie motykalskim

Jednostki administracyjne:
 sielsowiet motykalski –  sielsowiet na Białorusi w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim
 gmina Motykały – gmina w II Rzeczypospolitej w latach 1921-1939 położona w woj. poleskim w pow. brzeskim

Stacje i przystanki kolejowe:
 Motykały – stacja kolejowa w miejscowości Motykały Wielkie, w rejonie brzeskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Motykały Wielkie – przystanek kolejowy w miejscowości Motykały Wielkie, w rejonie brzeskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi